Signifie artificier en allemand, de Feuer (feu) et Werker (travailleur)

 Feuerwerker, grade de sous-officier d'artillerie  notamment dans l'Armée impériale russe.

Personnalités 
 Antoinette Feuerwerker, juriste et résistante française
 David Feuerwerker, rabbin et professeur d’histoire juive français

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme juif